Ceci est une liste des dirigeants de l’actuelle Algérie depuis 225 av. J.-C..

Rois numides 
La Numidie, État berbère d'Afrique du Nord, est dirigée par plusieurs iguelliden (en berbère au singulier, aguellid : roi) :
 Rois de la Numidie des Massaessyles :
 Roi Syphax (220 av. J.-C. à 215 av. J.-C.)
 Rois de la Numidie orientale des Massyles :
 Roi Zelalsan (vers 225 av. J.-C. jusque vers 215 av. J.-C.)
 Roi Gaïa (vers 215 av. J.-C. à 207 av. J.-C.)
 Roi Ozalces (207 à 206 av. J.-C.)
 Roi Capussa (206 à 206 av. J.-C.)
 Roi Lacumazès (206 à 206 av. J.-C.)
 Roi Massinissa (206 à 202 av. J.-C.), qui unifia la Numidie
 Rois de la Numidie unifiée :
 Roi Massinissa (202 à 148 av. J.-C.)
 Roi Micipsa (148 à 118 av. J.-C.)
 Roi Gulussa (148 à 145 av. J.-C.) - vice-roi, ministre de la guerre
 Roi Mastanabal (145 à 118 av. J.-C.) - vice-roi, ministre de la justice
 Roi Adherbal (118 à 112 av. J.-C.)
 Roi Hiempsal I (118 à 118 av. J.-C.)
 Roi Jugurtha (118 à 106 av. J.-C.)
 Roi Gauda (106 à 88 av. J.-C.)
 Roi Hiempsal II (88 à 60 av. J.-C.)
 Roi Juba I (60 à 46 av. J.-C.)
 Intermède de souverainté de la République romaine (46 à 30 a JC)
 Roi Juba II (30 à 23 av. J.-C.)
 Roi Ptolémée de Maurétanie (23 ap. J.-C. à 40 ap. J.-C.) et fin de la dynastie numide.

Période romaine 
La Numidie est intégrée à la province de Maurétanie césarienne ; gouvernée par un procurateur romain.

Les Rois vandales 
Les Vandales établissent un royaume en Afrique du Nord avec pour capitale Saldae (Béjaïa) centré sur l'est littoral de l'Algérie puis incluant également la Tunisie (Carthage) :
 Roi des Vandales Genséric (430 à 477) - Fondateur du premier royaume vandale d'Afrique du nord
 Roi Hunéric (477 à 484) - La fin de son règne est marquée par la révolte des Berbères de l'Aurès
 Roi Gunthamund (484 à 496)
 Roi Thrasamund (496 à 523)
 Roi Hildéric (523 à 530) - son général Hoamer subit une défaite face aux Berbères.

Période byzantine et du royaume d'Altava 
La Guerre des Vandales place l'Afrique du Nord, notamment la partie est de l'Algérie sous domination byzantine. Elle devient une partie d'un exarchat : l'exarchat de carthage. Sur la période byzantine et la déc

Du  au  divers royaumes berbères se constituent repoussant les byzantins vers Carthage et entretenant des rapports plus ou moins conflictuels avec eux. D'ouest en est sur le Maghreb central on compte le royaume d'Altava, le royaume de l'Ouarsenis, le royaume du Hodna , le royaume des Aurès et le royaume des Nemenchas.

Royaume d'Altava

Monarques des Aurès 
 Thabeta ()
 Reine Dihya (683-703), fille de Thabeta, dite Kahena, reine des Aurès et des Berbères de la Numidie (Ifren, Zenetes et Aurès). Figure importante de l'histoire algérienne, lors de la résistance à la conquête arabe du Maghreb.

La conquête arabe et les émirs omeyyades 
Les califes Omeyyades délèguent le pouvoir à des émirs locaux chargé de la conquêtes et dont la capitale est Kairouan. Ce n'est qu'avec la défaite de Dihya que les émirs omeyyades basée en Ifriqiya voisine à Kairouan imposent leur pouvoir sur la Numidie désormais intégrée à une large province d'Afrique du Nord : Hassan ibn Nu'man  (698-704), victorieux de la Kahina est remplacé par Moussa ibn Noçayr (704-714).

Une dynastie locale de l'ouest : les Meknassas 
Tribu Berbèro-Arabe ayant fondé la ville de Meknès au Maroc en 757, leurs siège était situé à Meknessa Souk Es-sept en Algérie dans la province de Aïn Tarek actuellement Wilaya de Relizane. 
Mohammed ibn Haddj al-Akhdari (712)

Dynastie des Al-Akhdari 
Les Al-Akẖdāriyyāh sont une tribu arabe originaire de Qaryat al-Akhdari (dans l'actuel Gouvernorat d'Ibb au Yémen) qui a régné sur une partie de l'Algérie de 650 à 1680.

Le fondateur de la Dynastie des Al-Akẖdāriyyāh était Sidi ‘Amr Ibn Mūhāmmād Al-Akhdari.

Cette dernière a régné partiellement et sectoriellement sur une partie du Sultanat de Touggourt (actuelle Algérie) jusqu'en 1618 et qui était sous l'autorité des Beni Djellab, ainsi que sur l'émirat arabe Al-Akhdari de Biskra (actuelle Algérie) jusqu'à la révolte de l'Émir Sayyidi Yussef Ibn Muhāmmād al-Akhdari en 1518 contre le Bey constantinois des ottomans, la guerre est ouverte entre les Émirs de la Dynastie Arabe Al-Akhdari et ses derniers jusqu'en 1680 date à laquelle l'émirat a été aboli mais a continué d'exercer son autorité sur les régions du Ouarsenis et des Aurès.

 Sidi 'Amr Ibn Muhammad al-Akhdari, de 650 à 1680

(le ‘ālim Sidi ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad Al-Akhdari était un membre de cette dynastie)

 Les ascendants de la dynastie arabe Al-Akhdari ont également régné dans ces mêmes périodes sur le Sultanat de Fadhli (actuelle Arabie Saoudite et Yémen) de 1520 jusqu'à 1640

Révolte kharidjite berbère des Ifrenides 
(743 à 776) - L'Afrique du Nord s'enflamme sous la direction d'une révolte berbère dirigée particulièrement par Abou Qurra des Banou Ifren contre l'impôt et le rite  des Omeyyades. Une armée berbère impose la défaite à deux armées arabes omeyyades (à Chlef, à Tlemcen et dans le Constantinois) venues d'Espagne et de Damas. L'armée berbère se met en marche pour réformer le monde islamique au Maghreb. Une division au sein de l'armée incite Abou Qurra à se retirer rapidement de cette coalition et rentre à Tlemcen. Il invite Idris à séjourner à Tlemcen. Les Berbères d'Algérie acceptent l'alliance d'Idris. Deux entités indépendantes émergent de la révolte dans le Maghreb central: le royaume sufrite centré sur Tlemcen et le royaume rostémide centré sur Tahert. Les Rostémides finissent par conquérir leur voisin en 789.

Royaume sufrite de Tlemcen 
 Abou Qurra de 743 à 789 dirige le royaume sufrite de Tlemcen

Dynastie arabe chérifienne des Sulaymanides 
Les Sulaymanides dont le sultanat était étendu sur toute l'Algérie occidental avait pour capital Tlemcen, Tahert et Tanas, les Sulaymanides sont des Chérifiens cousin de la branche des Idrissides qui régné au Maroc.

 Sulayman Ibn Abd Allah al-Kamil était le frère de Idris Ier
 Sidi Muhammad ibn Sulaymān (859 à 922)

Émirs rostémides 
Les Rostémides dont l’État est centré sur Tahert (Tiaret) forment un premier royaume indépendant de la période islamique dirigé par une dynastie d'émirs ibadites :
 Abderahmane Ibn Roustoum (776 à 784)
 Abdelwahab Ibn Abderahman (784 à 832)
 Aflah ibn Abdelwahab (832 à 871)
 Abou Bakr Ibn Aflah (871 à 871)
 Mohamed Abou Yaqzan (871 à 894)
 Youssef Abou Hatem -  règne - (894 à 897)
 Yaakoub Ibn Aflah (897 à 901)
 Youssef Abou Hatem -  règne - (901 à 906)
 Yakzan Ibn Mohamed (906 à 909)
Les tribus berbères des Kutama (centrées sur la petite Kabylie) entrent en dissidence vis-à-vis du pouvoir rostémide et fondent un noyau de pouvoir indépendant autour de Achir. Ils sont également en conflit avec les Aghlabides de Kairouan et accueillent le prédicateur chiite le dâ`i ismaélien Abu Abd Allah ach-Chi'i. C'est le début de l'épopée fatimide, qui portera au pouvoir une nouvelle dynastie califale.

Dynastie des Fatimides 
 Imam Obeyd Allah El Mahdi Bi Allah - (909 à 934). 

Les armées berbères Kutama de basse Kabylie fondent, sous Ubayd Allah al-Mahdi, la dynastie Fatimide. Les Kutamas mettent fin à la dynastie Rostemides et conquièrent l'Ifriqiya. Lorsqu'ils transfèrent leur cour en Égypte, ils nomment la dynastie Ziride pour les remplacer et imposer l'union.

La dynastie ziride, un tournant majeur 
Les Fatimides s'implantent au Caire ; ils délèguent donc tout l'Afrique du Nord aux émirs berbères zirides qui la gouvernent en reconnaissant dans un premier temps leur califat. Dans les faits les zirides ( Abou Ziri- éponyme-) gouvernent de façon tout à fait indépendante, battent leur monnaie et constituent la première dynastie d'origine purement berbère à diriger le Maghreb depuis la conquête islamique. Ils ouvrent la voie à une période où le pouvoir est aux mains de dynasties berbères et islamiques dans l'histoire du Maghreb (Almoravides, Almohades, Zianides, Hafsides, Merinides). En outre ils fondent plusieurs villes importantes du Maghreb central dont leur capitale Achir, et Alger (Al-jazai'r) (à partir de l'ancien port d'Ikosim) ; une de leurs branches en Andalousie fonde l'actuelle Grenade et sa taïfa. 

 Ziri ibn Menad Abou Ziri (935 à 973)
 Bologhine ibn Ziri (973-983) - fonde la ville d'Alger 
 Al-Mansur ibn Bologhine (983-995) 
 Badis ibn al-Mansur (995-1015) 
 Al-Muizz ibn Badis (1015-1062) - les Hilaliens, envoyés par les Fatimides, détruisent Kairouan, la capitale des Zirides est transférée à Mahdia
 Tamim ibn al-Muizz (1062-1108)
 Yahya ibn Tamim (1108-1131) 
 Ali ibn Yahya (1115-1121) 
 Al-Hasan ibn Ali (1121-1148)

Vers la fin du  les Zirides contrôlent un territoire allant de l'Atlantique à Tripoli ; cependant les révoltes des Zenètes fidèles au calife de Cordoue vont rapidement leur faire perdre leur possession de l'ouest du Maghreb. Les Zenetes comme les Aït Ifren, et les Maghraoua de l'ouest algérien vont reformer divers entités politiques indépendantes autour de Tlemcen en se détachant des Zirides sanhadjas.

Principautés zénètes

Dynastie des Ifrenides (Banou Ifren) 

 Abd-Allah-Ibn-Bekkar 
 Yala Ibn Mohamed (950 à 958)   
 Yeddou (958 à 993)
 Habbous (993 à 1029)
 Temim Ibn Ziri (1029 à 1035)
 Abou -l- Kemal (1036 à 1054)
 Youcef et Yala Bakhti (1055 à 1056)
 Hammad (1056 à 1066)
 Mohammed en 1066

Dynastie des Maghraouides 
Elle a été vassale des Omeyyades, puis indépendante.
 Mohamed Ibn Al Khayr en 970.
 Attia (986 à 988).
 Ziri Ibn Attia (989 à 1001).
 El Moez Ibn Attia (1001 à 1026).
 Hammama (1026 à 1033) et (1038 à 1040).
 Abou Attaf Donas Ibn Hamama (1040 à 1059).
 Fotoh Ibn Donas (1059 à 1062).
 Ajissa Ibn Donas (1059 à 1061). 
 Mouanasser en 1065.
 Temim (1067 à 1068).

Dynastie des Hammadides 
Les Hammadides sont une branche des Zirides qui fait scission pour régner sur le Maghreb central en faisant de la Qal'a puis de Béjaïa leur capitale et une ville de premier plan en Méditerranée, sur le plan culturel, économique et scientifique.  
 Hammad ibn Bologhine (1014 à 1028) - fils de Bologhine ibn Ziri et prince Ziride il fonde la dynastie des Hammadides
 Al-Qaid ibn Hammad (1028 à 1045)
 Muhsin ibn Qaid (1045 à 1046)
 Bologhine ibn Muhammad ibn Hammad (1046 à 1062)
 An-Nasir ibn Alannas ibn Hammad, (1062 à 1088)
 Al-Mansur ibn Nasir (1088 à 1105)
 Badis ben Mansur (1105)
 Abd al-Aziz ibn Mansur (1105 à 1121)
 Yahya ibn Abd al-Aziz (1121 à 1152)

Les Hammadides, dernier représentants zirides au Maghreb central, vont finir par être conquis par les Almohades qui délèguent le pouvoir à un gouverneur siégeant à Béjaïa

Dynastie des Hafsides (Algérie orientale) 
 Abû Zakariyâ Yahyâ (1229-1249)
 Abû `Abd Allah Muhammad al-Mustansir (1249-1277)
 Yahya II al-Watiq (1277-1279)
 Ibrahim I (1279-1283)
 Abd al Aziz I (1283)
 Ahmad Ibn Abi Umara (1283-1284)
 Omar I (1284-1295)
 Muhammad II al-Muntasir (1295-1309)
 Abu Bakr I ach-Chahid (1309)
 Khalid I an-Nasir (1309-1311)
 Zakarija I al-Lihyani (1311-1317)
 Muhammad III al-Mustansir al-Lihyani (1317-1318)
 Abu Bakr II al-Mutawakkil (1318-1346)
 Omar II (1346-1347)
  (court règne du mérinide Abu al-Hasan ben Uthman (1347))
 Ahmad I al-Fadî al-Mutawakkil (1348 - 1350)
 Ibrahim II al-Mustansir (1350-1369)
 Khalid II (1369-1370)
 Ahmad II al-Mustansir (1370-1394)
 Abd al-Aziz II al-Mutawakkil (1394-1434) - sous son règne l'empire s'étend d'Alger à Tripoli
 Muhammad IV al-Mutansir (1434-1435)
 Othman (1435-1488)
 Yahya III (1488-1489)
 Abd al-Mumin (1489-1490)
 Zakariya II (1490-1494)
 Muhammad V al-Mutawakkil (1494-1526)

Dynastie des Zianides (Algérie occidentale) 
 Yaghmoracen Ibn Ziane (1236 à 1283) - Fonde la dynastie dont la capitale est Tlemcen. Cette dynastie est également appelée Abdalwadide.
 Othmane Ibn Yaghmoracen (1283 à 1304)
 Abou Zeyane Mohapmed  Ibn Othmane (1304 à 1308)
 Abou Hammou Moussa II (1353 à 1389) - Prend Alger.
 Abou Zeyane (1389 à 1389)
 Abou El Hadjadj Youssef (1389 à 1393)
 Abou Zeyane (1393 à 1399)
 Abou Mohammed (1399 à 1401)
 Abou Abdallah El Tensi (1401 à 1410)
 Moulay Said Ibn Abou Hammou (1410 à 1411)
 Abou Malek (1411 à 1425)
 Abou Fares (1425 à 1425)
 Abou El Abas Ahmed (1425 à 1425)
 Moulay Mohamed (1425 à 1435)
 Moulay Abdallah (1435 à 1437)
 Abou Zeyane (1437 à 1438)
 El Moutawakel (1438 à 1475)
 Mohamed (1438 à 1460)
 Abou Zakaria (1460 à 1488)
 Abou Abdallah Mohamed (1488 à 1505)
 Abou Abdallah Mohamed II (1505 à 1512) - il traite avec les espagnols qui contrôle déjà Alger, Oran, Béjaïa, Mers el Kébir et Ténès. Les Algériens font appel aux Ottomans pour venir les aider.

Les Seigneurs du Royaume de Koukou - Belkadi 
 Sidi Ahmed ou el-Kadi fut le fondateur de la dynastie des Seigneurs de Koukou et Roi d'Alger de 1520 à 1527
 Si Mohamed ben Elkadi (frère du précédent) (1529-1573) Roi de Koukou
 Si Ahmed ben Ahmed (Neveu) (1573-1583)
 Si Mohamed Ben Ahmed (vers 1584) 
 Si Amar Oulkadi (vers 1598) (Omar, fils de Omar, fils de Ahmed, fils de Mohammed, fils de Ahmed belKadi)
 Sidi Hend Belkadi (dit Ahmed Tounsi)(1633-1697) 
 Si Ali Belkadi (1697)

Les Seigneurs du Royaume des Béni Abbès - Biban et de la Medjena - Mokrani 

la Kalaa des Beni Hammad et des Beni Abbas

 Emir Abderrahman mort en 1500
 Ahmed  de la Kalaa des Beni Abbas (1500 - 1510)
 Sultan Abdelaziz ( - 1559), il épousa la fille du chef des Koukous (Belkadi), assassiné par Hassan Pacha.
 Sultan Ahmed Amokrane ( - 1596) donnera son patronyme a la dynastie, assassiné par Chabane Pacha.
 Sultan Fadel mort en 1553 tué par Salah Raïs
 Sultan Sidi Nacer El Mokrani ( - 1600)
 Sidi Betka El Mokrani ( - 1680) Cheikh de la Medjena
 Abdallah Caïd du Hodna (1737 - 1755) 
 Aziz Caïd Ouled Maddi ( - 1740)
 Bouzid El Mokrani ( - 1731) Cheikh de la Medjena
 Abdallah ben Bouzid ( - 1830) Cheikh de la Medjena
 Ahmed ben Abdallah : Caïd des Ayad
 Mohamed ben Abdallah : Caïd des Ayad
 Mhamed ben Abdallah : Caïd des Tayra
 Ahmed ben Mhamed : Caïd des Tayra
 El Hadj Mohamed ben Abdesslam ( - 1847) Caïd d'Aïn Taghrout
 Messaoud des Abdesslam (1848 - ) Caïd d'Aïn Taghrout
 Mohamed des Abdesslam (1855 - 1871) Caïd d'Aïn Taghrout
 Ahmed Bey de Constantine
 Illes ben Bouzid ben Henni ben Illes (jusqu'à septembre 1871) Caïd de Ouled Nabet / Setif
 Ahmed El Mokrani ( - 1853) Khalif du Hodna et de la Medjena
 Ali Bouzid ( - 1861) Caïd des Beni Abbas.
 Boumezrag (1861 -1871) Caïd Ouenougha 
 Mohamed El Mokrani, Bachagha
 Ben Abdallah (1861 - 1871) Caïd des Meguedemes
 Daoud ben Abderrahman : Caïd de la Hodna
 Hadj Dahman ben Abderrahman : Caïd 
 Cherif ben Abderrahman : Caïd
 Said ben Boudaoud (1871 - ) Caïd du Hodna

Sultanat de Touggourt - Dynastie Berbère des Béni-Djellab 

 Soliman Ben Rajeb El Merini El Djellabi Soliman  (1414-1431)
 Ali Ben Soliman Ali 
 Ahmed Ben Ali Ahmed 
 Amrane Ben Ahmed Amrane 
 Ahmed Ben Soliman Ahmed II (expédition contre Touggourt en 1552)
 Mansour Ben Ahmed Mansour 
 Othmane Ben Mansour Othmane 
 Ali Ali II (fils de la sœur d'Othmane)
 Mubarek Ben Othmane
 Ali Ben M'Barek dit : le Borgne Ali III
 Mustapha Ben Mubarek
 Fils de Mustapha (assassiné par Oum Hani)
 Ahmed Ben Soliman Ahmed III
 Mohamed dit : le Noir Mohamed  (cousin de Soliman)
 Ahmed Ben Ahmed Ahmed VI
 Ferhat Ben Ahmed 'Ferhat 
 Ibrahim Ibrahim  (Frère de Mohamed)
 Abdelkader et Ahmed Ben Ibrahim Abdelkader  et Ahmed VII (règnes seulement 2 mois)
 Khaled Ben Mohamed
 Abdelkader Ben Ibrahim (second règne)
 Omar Ben Abdelkader (1756-1759, il a tué 2 de ces frères)
 Mohamed Mohamed II (1759-1765)
 Amrane Ben Mohamed Amrane II (règne 5 mois)
 Ahmed Ben Amrane Ahmed VIII (1766-1778)
 Abdelkader Ben Amrane Abdelkader II (1778-1782, mort sans hériter)
 Ferhat Ben Amrane Ferhat II (1782-1792)
 Ibrahim Ben Ahmed Ibrahim II (1792-1804, assassiné)
 El Kazan Ben Ferhat (1804)
 Mohamed Ben Ahmed Mohamed III (1804-1822)
 Amar Ben Mohamed (1822-1830)
 Ibrahim Ben Mohamed Ibrahim III (1830-1831)
 Ali Ben Mohamed dit : le Grand Ali II (1831-1833)
 Aïcha, épouse de d'Amar (1833-1840)
 Abderrahmane Ben Ama (1840-1852)
 Abdelkader Ben Abderrahmane Abdelkader III (1852-1853)
 Soliman Ben Ali Soliman II (1853-1854)

Ville independante d'Alger/Régence d'Alger 
 Salim at-Toumi, émir d'Alger jusqu'en 1516.

Les Seigneurs Touaregs du Kel Ahaggar

Liste des Amenokals 

Après 1650-Vers 1700 : Ag-Salah 
Vers 1700 et 1730 : Muhammad al-Kheir ag Salah 
Entre 1730 et 1750 : Sidi ag-Muhammad al-Kheir 
Après 1750-avant 1790 : Younes ag-Sidi 
1790-1830 : Guemama ag-Sidi 
1830-1877 : El-Hadj Ahmed ag-Elhadj Elbekri 
1877-1900 : Ahitarel ag Mohamed Biska 
1900-1905 : Attici ag Amellal et Mohamed ag Ourzig 
1905-1920 : Moussa ag Amastan 
1920-1941 : Akhamouk ag-Ihemma 
1941-1950 : Meslagh ag-Amaias 
1950-1975 : Bey ag-Akhamouk, (frère du précédent) 
1975-2005 : Hadj Moussa ag-Akhamouk 
2006- : Edaber Ahmed ag-Mohammed

Émirat d'Abdelkader 
 Émir Abdelkader ibn Muhieddine de 1832 à 1847

Colonisation française

Gouverneur général de l'Algérie 
Voir aussi : Liste des gouverneurs d'Algérie

Monarques/Chefs de l'État Français 
 Charles X: (14 juin 1830 - 2 août 1830) 
 Louis XIX: (2 août 1830 - 2 août 1830) 
 Henri V: (2 août 1830 - 7 août 1830)
 Louis-Philippe : (7 août 1830 - 24 février 1848) 
 Gouvernement provisoire de 1848: (24 février 1848 - 9 mai 1848)
 Commission exécutive (1848): (9 mai 1848 - 28 juin 1848)
 Gouvernement du général Cavaignac: (28 juin 1848 - 20 décembre 1848)
 Louis-Napoléon Bonaparte - Napoléon III: (20 décembre 1848 - 4 septembre 1870) 
 Louis Jules Trochu: (4 séptembre 1870 - 17 février 1871) 
 Adolphe Thiers: (17 février 1871 - 24 mai 1873) 
 Patrice de Mac-Mahon: (24 mai 1873 - 30 janvier 1879) 
 Jules Grévy: (30 janvier 1879 - 2 décembre 1887) 
 Maurice Rouvier (Intérim):(2 décembre 1887 - 3 décembre 1887)
 Marie François Sadi Carnot: (3 décembre 1887 - 25 juin 1894)
 Charles Dupuy ( intérim): (25 juin 1894 - 27 juin 1894) 
 Jean Casimir-Perier: (27 juin 1894 - 16 janvier 1895)
 Charles Dupuy ( intérim): (16 janvier 1895 - 17 janvier 1895 
 Félix Faure: (17 janvier 1895 - 16 février 1899)
 Charles Dupuy ( intérim) :(16 février 1899 - 18 février 1899) 
 Émile Loubet: (18 février 1899 - 18 février 1906) 
 Armand Fallières: (18 février 1906 - 18 février 1913) 
 Raymond Poincaré: (18 février 1913 - 18 février 1920) 
 Paul Deschanel: (18 février 1920 - 21 septembre 1920)
 Alexandre Millerand: (21 septembre 1920 - 11 juin 1924)
 Frédéric François-Marsal (Intérim): (11 juin 1924 - 13 juin 1924) 
 Gaston Doumergue: (13 juin 1924 - 13 juin 1931) 
 Paul Doumer: (13 juin 1931 - 7 mai 1932)
 André Tardieu (Intérim): (7 mai 1932 - 10 mai 1932) 
 Albert Lebrun: (10 mai 1932 - 11 juillet 1940) 
 Charles de Gaulle: (11 juillet 1940 - 26 janvier 1946) 
 Félix Gouin: (26 janvier 1946 - 24 juin 1946) 
 Georges Bidault: (24 juin 1946 - 16 décembre 1946) 
 Léon Blum: (16 décembre 1946 - 16 janvier 1947) 
 Vincent Auriol: (16 janvier 1947 - 16 janvier 1954) 
 René Coty: (16 janvier 1954 - 8 janvier 1959) 
 Charles de Gaulle: (8 janvier 1959 - 3 juillet 1962)

République algérienne 
Voir aussi : Liste des chefs d'État de l'Algérie

 Abderrahmane Farès (13 avril 1962 - 25 septembre 1962) Président de l'Exécutif provisoire
 Ferhat Abbas (25 septembre 1962 - 15 septembre 1963)  Président de l'Assemblée nationale constituante
 Ahmed Ben Bella (15 septembre 1963 - 19 juin 1965) 
 Houari Boumedienne (19 juin 1965 - 27 décembre 1978) 
 Rabah Bitat (interim) (27 décembre 1978 - 9 février 1979) 
 Chadli Bendjedid (9 février 1979 - 11 janvier 1992)
 Haut Comité d'État (11 janvier 1992 - 14 janvier 1992)  
 Mohamed Boudiaf (14 janvier 1992 - 29 juin 1992)
 Haut Comité d'État (29 juin 1992 - 2 juillet 1992) 
 Ali Kafi (2 juillet 1992 - 31 janvier 1994) 
 Liamine Zeroual (31 janvier 1994 - 27 avril 1999) 
 Abdelaziz Bouteflika (27 avril 1999 - 3 mars 2019)
Vacance du pouvoir (3 mars 2019 - 9 avril 2019)
Abdelkader Bensalah (interim) (9 avril 2019 - 19 décembre 2019)
Abdelmadjid Tebboune (19 décembre 2019-...)

Notes et références 

Algerie
Dirigeants
Algerie Dirigeants
Dirigeants
Politique en Algérie